Giuseppe II-  Imperatore del Sacro Romano Impero, Arciduca d'Austria, Re d'Ungheria e Boemia
Giuseppe II – patriarca copto di Alessandria
Giuseppe II – patriarca ecumenico di Costantinopoli